Vlachodimos è un cognome greco. Può riferirsi a:
 Panagiōtīs Vlachodīmos, calciatore greco
 Odisseas Vlachodimos, calciatore tedesco